Antoinette Perry – attrice, registra, cofondatrice del American Theatre Wing e origine del nome del Tony Award 
 Antoinette Perry – politica canadese, luogotenente governatore dell'Isola del Principe Edoardo